Mahadevan ist der Familienname folgender Personen:

 Kailas Mahadevan (* 1978), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Rapper
 L. Mahadevan (* 1965), indisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Shankar Mahadevan (* 1967), indischer Komponist, Sänger und Playbacksänger